Li Qiangbing (; * 30. April 1985 in Peking) ist eine österreichische Tischtennisspielerin chinesischer Herkunft. Sie qualifizierte sich 2012 zum zweiten Mal für die Teilnahme an den Olympischen Spielen.

Werdegang 
Li Qiangbing ist die Tochter des ehemaligen chinesischen Cheftrainers Li Xiaodong. Sie wurde 1999  im Einzel Zweite hinter Zhang Fang und mit der Mannschaft Erste bei den Jugend-Asienmeisterschaften und bestritt 2001 unter chinesischer Flagge in Fort Lauderdale ein Pro-Tour-Turnier.

Danach übersiedelte sie nach Österreich und schloss sich dem Verein Linz AG Froschberg an. 2004 erhielt sie die österreichische Staatsbürgerschaft. Seit 2005 wurde sie vom Österreichischen Tischtennisverband für alle Weltmeisterschaften nominiert. Auch nahm sie an den Europameisterschaften 2007, 2008 und 2009 teil. Dabei kam sie 2009 im Einzel bis ins Viertelfinale.

2008 qualifizierte sie sich erstmals für Olympische Spiele. Mit Siegen über Wenling Tan Monfardini (Italien) und Wu Jiaduo (Deutschland) erreichte sie das Achtelfinale des Tischtennisturniers der Olympischen Sommerspiele in Peking, ehe sie gegen Tie Yana (Hongkong) ausschied. Mit Linz AG Froschberg siegte sie 2009 in der Champions League, 2010 gelangte sie ins Endspiel. 2012 spielt sie im Tischtennisturnier der Olympischen Sommerspiele in London.

Privat 
Neben ihrer Muttersprache Chinesisch spricht Li Qiangbing Deutsch.

Im August 2013 bekam Li Qiangbing von ihrem Lebensgefährten Stefan Fegerl ein Kind.

Turnierergebnisse

Weblinks 

 Biographie auf ittf.com (abgerufen am 27. Juli 2012)
 Artikel über Li Qiangbing auf ittf.com (abgerufen am 27. Juli 2012)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Österreich)
Tischtennisspieler (Volksrepublik China)
Olympiateilnehmer (Österreich)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer an den Europaspielen (Österreich)
Teilnehmer der Europaspiele 2015
Mitglied des Heeressportverbandes
Sportler (Linz)
Österreicher
Geboren 1985
Frau